Jesse Huta Galung era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Andreas Beck ha battuto in finale Grégoire Burquier  7–5, 6–3.

Teste di serie 

  Adrian Mannarino (Secondo turno)
  Evgenij Donskoj (Semifinali)
  Michael Berrer (Quarti di finale)
  Aljaž Bedene (Primo turno)

  Marc Gicquel (Secondo turno) 
  David Guez (Semifinali) 
  Albano Olivetti (Ritiro) 
  Andreas Beck (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Harmonie mutuelle 2014